Ка́ртово () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Татарско-Суксинского сельского поселения.

География 
Деревня находится на границе с зоной затопления Нижнекамского водохранилища, в 27 км к западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Деревня основана в XVII веке. В XVIII–XIX веках жители относились к категории башкир-вотчинников. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены промыслы. В этот период земельный надел сельской общины составлял 968,8 десятины.

До 1920 года деревня входила в Семиостровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. В годы коллективизации в деревне организован колхоз «Трактор».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Янаул» (полеводство, молочное скотоводство).

Объекты медицины 
В деревне действуют клуб, фельдшерско-акушерский пункт (в здании Общественного центра, построен в 2008 году).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района